Altlindenau steht für: 
 Altlindenau (Leipzig), einer der drei Ortsteile von Lindenau (Leipzig) in der sächsischen Stadt Leipzig
 Altlindenau (Radebeul), eine Straße und zugleich der ursprüngliche Dorfkern des Stadtteils Lindenau (Radebeul) der sächsischen Stadt Radebeul